Нистер:

 Нистер — река в Германии.
 Нистер — коммуна в Германии.

См. также 
 Нистер-Мёрендорф — коммуна в Германии.